Nariño puede referirse a:

Lugares
 Nariño, departamento de Colombia.

Localidades colombianas
  Nariño, municipio en el departamento de Antioquia.
  Nariño, municipio en el departamento de Cundinamarca.
  Nariño, municipio en el departamento de Nariño.
  Nariño, corregimiento del municipio de Caldas, Boyacá.
  Antonio Nariño, localidad del Distrito Capital de Bogotá.
  Puerto Nariño, municipio del departamento de Amazonas.

Historia y cultura
 Cultura Nariño, cultura arqueológica del siglo VII extendida en la región de la actual frontera entre Colombia y Ecuador.

Además
 Antonio Nariño, prócer de la independencia de Colombia.
 Casa de Nariño, residencia oficial del Presidente de Colombia y sede de gobierno del país.
 Universidad de Nariño, una entidad de educación superior ubicada en  el departamento de Nariño.